Cymopterus montanus är en flockblommig växtart som beskrevs av John Torrey och Asa Gray. Cymopterus montanus ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montanus